Накопи́тель — многозначный термин с общим значением «то, что накапливает что-либо» (вещество, энергию, информацию); иногда в переносном смысле — человек, занимающийся накоплением чего-либо (имущества, денег и т. п.) 

 Естественный или искусственный резервуар, хранилище чего-либо; техническое устройство, основной функцией которых является накопление чего-либо:
 Пруд-накопитель — вид водохранилища.
 Ёмкостный накопитель энергии — см. Электрический конденсатор
 Автомобильный накопитель элеваторного типа
 Зумпф (накопитель) — накопитель обводненного материала (гидросмеси) для отстаивания или накопления перед последующей обработкой или транспортировкой.
 Устройство для длительного хранения информации, внешняя память компьютера — см. Носитель информации, Запоминающее устройство
 Накопитель на жёстких магнитных дисках
 Накопитель на гибких магнитных дисках
 Накопитель на оптических дисках: CD, DVD, Blu-ray
 Твердотельный накопитель
 Универсальный флеш-накопитель
 USB-флеш-накопитель
 Ленточный накопитель
 Сетевой накопитель — см. NAS
 Накопитель переводов — см. Память переводов
 Звуковой накопитель — см. Звуковые носители
 Бортовой накопитель — см. Бортовой самописец